
Molekulska formula -{C6H5NO2}- se može odnositi na:
 Vitamin B3
 Izonikotinska kiselina
 Nitrobenzen
 Pikolinska kiselina